Петр Степанович Федорчак (22 августа 1933 г., с. Росохач, Городенковский повет, Станиславовское воеводство - 25 октября 2017, г. Ивано-Франковск) - профессор кафедры истории славян Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Исследователь создания государства в славянских странах ХХ века, истории украинско-польских отношений. Доктор наук (1976), отличник образования Украины (2000).

Біография 
Родился 22 августа 1933 г. в семье сельских земледельцев. Уже в дошкольные годы он овладел грамотой, научился читать и писать. В 1939 году пошел в Росохоцкую начальную школу, которую впоследствии превратили в семилетнюю. В 1947 году поступил в Коломыйское педагогическое училище, по окончании которого получил квалификацию учителя начальной школы.

В 1951 году Петр Федорчак стал студентом исторического отдела историко-филологического факультета Ивано-Франковского (бывшего Станиславского) педагогического института, где прослушал учебные курсы тогдашних ведущих преподавателей И. К. Васюты, П. М. Денисовца, П. Т. Рущенко, В. О. Духнича, Ю. И. Патлажана. Во время обучения в институте он активно участвовал в деятельности студенческих кружков и семинаров, выступал с докладами и сообщениями на конференциях, готовил первые научные труды, также активно занимался спортом. Являлся победителем Республиканского конкурса студенческих научных работ.

В 1955 году окончил обучение в институте, получив диплом с отличием, рекомендованный для поступления в аспирантуру. В течение следующих пяти лет работал учителем истории и географии в школах Станислава и находился на выборной общественной работе, одновременно занимаясь научными исследованиями. В 1960-1963 годах учился в аспирантуре Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко, где опубликовал четыре научных статьи и книгу. В аспирантуре Петр Федорчак досрочно защитил кандидатскую диссертацию по истории западных областей Украины.

С 1963 года историк проводил свой педагогический и научный труд в Ивано-Франковском государственном педагогическом институте, который в 1992 г. был реорганизован в университет Прикарпатья. Прошел путь от старшего преподавателя исторического факультета до профессора. В институте П. С. Федорчак преподавал исторические дисциплины, а с 1972 занимал должность заведующего кафедрой.

Соавтор и член редакционной коллегии тома «История городов и сел Украинской ССР. Ивано-Франковская область», автор монографии «Путем трудовых подвигов», соавтор очерков по истории Прикарпатья «Навстречу мечте», документального очерка «Ивано-Франковский государственный педагогический институт имени В. С. Стефаника». Опубликовал статьи об особенностях и специфике преподавания всемирной истории в педагогическом вузе и опыте изучения истории Украины в курсе всемирной истории. В 1976 г. первым из выпускников исторического факультета защитил докторскую диссертацию по проблемам политической истории Украины.

В 1982 году Петр Степанович стал проректором по научной работе, работал на этом посту до 1993 года.

После реорганизации педагогического института в университет в 1993 году на историческом факультете была создана кафедра истории славян, заведующей которой Ученый совет университета избрал профессора Федорчака.

Возглавив новую кафедру, Петр Степанович побывал в Киевском, Львовском и Черновицком университетах, где изучал опыт организации славяноведческого образования, в частности, преподавание нормативных и специальных дисциплин, проведение учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы. Он направлял коллектив кафедры на овладение новыми технологиями обучения и преподавания славяноведческих курсов и вместе со своими коллегами доцентами А. В. Крюковым, М. М. Нагорняком, В. И. Силецким и Ю. М. Томиным производил новые методические и мировоззренчески- концептуальные подходы к чтению лекций и проведению семинарских занятий, а также к организации учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности.

Умер 25 октября 2017 года, в г.Ивано-Франковск.

Награды 

 Награжден званиями «Отличник народного образования» (1977 г.)
 «Отличник образования Украины» (2000 г.)
 медаль "За трудовое отличие" (1981 г.),
 медаль "Ветеран труда".
 В 1990 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования УССР».

Примечания